Fermenti – rivista culturale italiana
 Fermenti (Ah, Wilderness!) – opera teatrale di Eugene Gladstone O'Neill
 Fermenti lattici – componenti della fermentazione lattica
 Fermenti probiotici – microrganismi utili per l'alimentazione